Ривальта () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

Персоналии 
 Ривальта, Клаудио (род. 1978) — итальянский футболист, защитник клуба «Специя».

Топонимы 
 Ривальта-ди-Торино — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Турин.
 Ривальта-Бормида — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.